Penya-segat produït per l'enfonsament parcial d'un terreny
 escletxa (geologia) entre dues penyes
 Fall (pel·lícula), thriller del 2022.